Xero

 ist eine griechische Vorsilbe mit der Bedeutung trocken, dürr (von ξηρός (xērós))
 Xero (Band), eine ehemalige englische NWoBHM-Band
 war der ursprüngliche Name der Band Linkin Park
 ist ein Demo-Tape der gleichnamigen Band, siehe Xero (EP)
 Xero (Film)
 Xero (Software) ein neuseeländisches Unternehmen und dessen Kontoverwaltungs-Serviceprodukt